Maijström eller Majström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Birger Maijström
 Erik Maijström
 Leonard Maijström
 Per Majström

Svenska efternamn